«Земляничный дождик» — короткометражный рисованный мультфильм, снятый режиссёром Борисом Тузановичем по одноимённой сказке Игоря Фарбаржевича из серии «Сказки Маленького Лисёнка». Второй из серии мультфильмов о Маленьком Лисёнке.

Сюжет 
«А дождь всё идёт и идёт, как заведённый! Целый час», — грустно сказал Маленький Лисёнок. «Это тёплый дождик — грибной. После него весь лес будет в грибах», — ответил папа Лис. «А бывает земляничный дождик?», — спросил Лисёнок: «Я так люблю землянику!». «Всё бывает» — сказал папа Лис. Лисёнок побежал к своим друзьям. Ёжик сказал: «Грибной дождик — это мой!». Ворона продолжила: «А мой — сырный! Вот бы пошёл сырный дождик!». Подбежал Заяц: «А для меня — морковный. Только где его возьмёшь?». Лисёнок: «Из морковной тучки! Эх, умей я летать, натряс бы для всех!». Ворона дала Лисёнку свои крылья, и он полетел. Вдруг из верхушки дерева он услышал голос: «Эй, развяжи! Я — Ветерок!». Лисёнок освободил привязанный ветер, подружился с ним, а ветер пригнал три тучки и устроил дождики: из земляничных ягод (для Лисёнка), сыра (для Вороны) и моркови (для Зайца). А Ёжик насобирал грибов.

Создатели мультфильма 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

См. также 
 Маленький Лисёнок — главный герой мультипликационной серии.
 1989 — Сказка о старом эхо
 1991 — Мотылёк
 1992 — Туман из Лондона
 1992 — Эй, на том берегу!
 1993 — Еловое яблоко
 1994 — Лунная дорожка
 1994 — Летний снеговик

Литература 

(Содержание: 8 сказок о Лисёнке. Формат А4. Цветные иллюстрации)

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)

Короткометражные мультфильмы СССР 1990 года
Рисованные мультфильмы СССР 1990 года
Мультфильмы ТПО «Союзтелефильм»
Мультфильмы на русском языке
Мультфильмы Бориса Тузановича
Маленький Лисёнок